Gonfalon (italsky: gonfalone) je heraldická vlajka obdélníkového tvaru vždy ukončená klínovitými jazyky, několika stuhami nebo pruhy. 

Gonfalon byl používán pro vojenské, slavnostní a náboženské účely. Vojenské a slavnostní gonfalony byly zdobeny erbem nebo složitými ozdobami, náboženské zobrazeními svatých.

Poprvé byl používán italskými obcemi, později cechy a dílnami. Vznikl v Itálii, je odvozen z římského praporu nazývaného labarum, ale používali ho i němečtí rytíři jako bojový prapor a také hanzovní města.

Slouží též jako procesní kostelní prapor.

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Vexilologie